Simatic Step 7 — программное обеспечение фирмы Siemens для разработки систем автоматизации на основе программируемых логических контроллеров Simatic S7-300/S7-400/M7/C7 и WinAC. Программное обеспечение выпускается с интерфейсом на английском, немецком, французском, итальянском и испанском языках. Специальные версии обеспечивают работу на японском и китайском языках. Предшественником данного ПО является более ранняя версия Simatic Step 5, работающая в ОС DOS или в DOS окне ОС Windows.
Различают следующие версии:
 Simatic Step 7
 Simatic Step 7 Professional
 Simatic Step 7 Lite

Для контроллеров Simatic S7-200 существует собственный программный продукт Step 7 MicroWin.

Программируемый логический контроллер 

С помощью этой программы выполняется комплекс работ по созданию и обслуживанию систем автоматизации на основе программируемых логических контроллеров Simatic S7-300 и Simatic S7-400 фирмы Siemens. В первую очередь это работы по программированию контроллеров.
Программируемый логический контроллер, ПЛК — это микропроцессорное устройство, предназначенное для управления технологическими процессами в промышленности. Принцип работы ПЛК заключается в обработке по прикладной программе пользователя данных с модулей входов (например, сигналов от подключенных датчиков) и последующей выдачей управляющих сигналов, посредством модулей выходов и модулей связи, обеспечивающих подключение исполнительных устройств.
В основе работы лежит концепция проекта, под которым понимается комплексное решение задачи автоматизации, включая несколько взаимосвязанных контроллеров на базе физических микроконтроллеров, соединяющие их сети и системы человеко-машинного интерфейса. Работу с проектом в целом обеспечивает главная утилита Step 7 — Simatic Manager. Step 7 позволяет производить конфигурирование программируемых логических контроллеров и сетей (утилиты HWConfig и NetPro). В процессе конфигурирования определяется состав оборудования в целом, разбиение на модули, способы подключения, используемые сети, выбираются настройки для используемых модулей. Система проверяет правильность использования и подключения отдельных компонент. Завершается конфигурирование загрузкой выбранной конфигурации в оборудование, что по сущности является настройкой оборудования. Утилиты конфигурирования позволяют осуществлять диагностику оборудования, обнаруживать аппаратные ошибки или неправильный монтаж оборудования.
Программирование контроллеров производится редактором программ, обеспечивающим написание программ на трех языках:
 LAD — язык релейно-контактной логики;
 FBD — язык функциональных блочных диаграмм;
 STL — язык списка инструкций.
В дополнение к трем основным языкам могут быть добавлены четыре дополнительные языка, поставляемые отдельно:
 SCL — структурированный язык управления, по синтаксису близкий к Pascal;
 GRAPH 7 — язык управления последовательными технологическими процессами;
 HiGraph 7 — язык управления на основе графа состояний системы;
 SFC — язык диаграмм состояния.
Возможность наблюдения за текущим состоянием программы, доступное при использовании любого языка программирования, обеспечивает не только отладку программного обеспечения, но и поиск неисправностей в подключаемом оборудовании, даже если оно не имеет средств диагностики.

Интегрированная разработка систем автоматизации на основе Step 7 
В семействе программных продуктов компании Siemens для решения комплексных задач автоматизации Step 7 выполняет интеграционные функции. В проект Step 7 могут быть, например, включены системы человеко-машинного интерфейса, например, операторские панели, конфигурируемые с помощью производимого Siemens программного обеспечения ProTool или WinCC Flexible, или персональный компьютер с программным обеспечением WinCC. Интеграция проектов для ЧМИ в проект Step 7 облегчает автоматическое связывание проектов для контроллера и операторского интерфейса, ускоряет проектирование и позволяет избежать ошибок, связанных с раздельным использованием программ. В полной мере эти преимущества проявляются при использовании системы проектирования PCS7, в основе которой также используется Step 7. Аналогично в Step 7 интегрируется программное обеспечение для настройки и управления сложными измерительными или исполнительными устройствами автоматизации, например, частотными приводами. Step 7 также позволяет спроектировать сетевые настройки. соединения и передачу данных между устройствами автоматизации, например, системы Master-Slave при обмене данных по шине Profibus с использованием протокола DP.

История версий

Варианты поставки 
 Step 7 Lite (ранее назывался Step 7 mini) — дешёвая и ограниченная по возможностям версия Step 7. Работает с контроллерами Simatic S7-300, Simatic C7, ET 200S (IM 151/CPU и IM 151/CPU FO) и ET 200X (BM 147/CPU) не позволяет реализовать сетевые задачи.
 Step 7 Professional — пакет Step 7 дополненный опциональными пакетами: языками SCL и GRAPH 7, программой имитации контроллера PLCSim. В таком комплекте программное обеспечение наиболее соответствует стандарту IEC (МЭК) 61131 для программируемых логических контроллеров
 В составе пакета PCS 7 со множеством опциональных программ и библиотек

Step 7 MicroWin 
Программное обеспечение Siemens для программирования контроллеров Simatic S7-200. По существу, отдельная от Simatic 7 программа.

Примечания

Литература и источники 
 Hans Berger: Automatisieren mit STEP 7 in KOP und FUP, 5. überarbeitete und erweiterte Auflage, 2007, ISBN 3-89578-253-X
 Hans Berger: Automatisieren mit STEP 7 in AWL und SCL, 5. überarbeitete und erweiterte Auflage, 2006, ISBN 3-89578-242-4
 Matthias Habermann, Torsten Weiß: STEP®7-Crashkurs Extended, 6. Auflage, 2007, VDE VERLAG GMBH, ISBN 978-3-8007-3060-5
 Arnold Zankl: Meilensteine der Automatisierung, ISBN 3-89578-258-0
 Siemens AG, Automation and Drives: SIMATIC S7, STEP 7 — Grundwissen, 2006, Siemens-Bestell-Nr. 6ES7810-4CA08-8AW0
 Siemens AG, Bereich Automatisierungstechnik: SIMATIC Komponenten für die Vollintegrierte Automation, Nürnberg, 1997, Siemens-Bestell-Nr. E86060-K4670-A101-A3

См. также 
 IEC 61131-3
 Программируемый логический контроллер

Программируемые логические контроллеры
Теория управления
SIMATIC